Bahadur Xah I (1643-1712), emperador mogol 
 Bahadur Xah II (1775-1862), emperador mogol
 Bahadur Xah Gudjarati (1526-1537), sultà del Gujarat